Steve Harris (1956) – bassista, compositore e produttore discografico britannico
 Steve Harris (1963-2016) – cestista statunitense
 Steve Harris (1965) – attore statunitense